Divide Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Divide Township (Buffalo County, Nebraska)
 Divide Township (Phelps County, Nebraska)
 Divide Township (North Dakota)